42-я улица — улица в Нью-Йорке.
 «42-я улица» — американский фильм 1933 года по одноимённому роману Брэдфорда Роупса.
 «42-я улица» — бродвейский мюзикл, основанный на фильме и лёгшей в его основу книге.

См. также 
 Ваня на 42-й улице